Hans Sachsse ist der Name folgender Personen:

* Hans Sachsse (Chemiker) (1906–1992), deutscher Chemiker und Technikphilosoph
 Hans Sachsse (Komponist) (1891–1960), deutscher Komponist, Musikpädagoge und Architekt
 Hans Friedrich Sachsse (1890–1986), deutscher Forstwissenschaftler und Professor an der Technischen Universität Dresden

Siehe auch:
 Hans Sachße